Rita kan syfta på:

 Rita – ett tekniskt dokument, se Teknisk ritning 
 Rita – en visuell konst där bilden skapas av valfria ritinstrument för att markera ett tvådimensionellt medium, se Teckning (konst)
 Rita (namn) –  ett kvinnonamn, även Riitta som är vanligt i Finland.
 Rita (hinduism) –  ett begrepp inom hinduismen.
 Rita av Cascia –  ett romersk-katolskt helgon.
 Rita (djur) –  ett släkte av fiskar.
 Orkanen Rita –  orkan i Nordamerika.
 Rita (orkan) – en Nordisk orkan, se Orkaner i Sverige.
 RITA award delas ut varje år i USA till de bästa böckerna inom genren Kärleksroman/romantik. Priset delas ut till allt från nutida romantik till romantik för unga vuxna. Delas ut av Romance Writers of America .